Horváth Kornél (1943–) vívóedző
 Horváth Kornél (1954–) zenész, ütőhangszeres